ORP „Kaszub” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od określenia ludności zamieszkującej Kaszuby:
 ORP „Kaszub” – torpedowiec typu V 105 z okresu międzywojennego, eks-niemiecki SMS V 108
 ORP „Kaszub” – okręt podwodny typu M-XV z lat 50. XX wieku, eks-radziecki M-290
 ORP „Kaszub” (240) – korweta zwalczania okrętów podwodnych (dozorowiec) projektu 620 z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów